Ein Jude als Exempel steht für:

 Ein Jude als Exempel (Roman), Roman von  Jacques Chessex (2009)
 Ein Jude als Exempel (Film), Spielfilm von Jacob Berger (2016)